Palazzi, nobile famiglia di Brescia di parte guelfa, nota sino dal X secolo e discendente della stirpe ghisalbertina.

Esponenti illustri 
 Corrado I Palazzi (X secolo), forse capostipite della famiglia, commissario di Berengario I nel 902
 Biatta da Palazzo (XII secolo), combatté contro Bergamo nella battaglia di Rudiano del 7 luglio 1191
 Corrado II Palazzi (XII secolo), combatté in Sicilia a fianco dell'imperatore Enrico VI di Svevia
 Bartolomeo Palazzi (XII secolo), padre di Corrado III, fu podestà di Verona nel 1212 ed amico dei guelfi Sambonifacio
 Giovanni da Palazzo (?-1212),  vescovo di Brescia
 Corrado da Palazzo (Corrado III) (1230 c.-1304 c.), politico, capo della fazione guelfa nella Brescia duecentesca. Fu citato da Dante nel sedicesimo canto del Purgatorio
 Ottone Palazzi (XIII secolo), podestà di Imola
 Carlo Palazzi (XIII secolo), podestà di Vicenza nel 1259 e capitano del popolo di Milano nel 1279.

Albero genealogico

Arma 
3 pali di rosso su oro.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Torre d'Ercole